Lochbach ist ein Gewässername:

 Alter Lochbach, linker Nebenlauf des Lochbach (Tauber) vor und in Markelsheim, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Lochbach (Aalterfmerbächli), linker Oberlauf des Aalterfmerbächlis (zur Biber, zum Hochrhein) bis Altdorf, Gemeinde Thayngen, Bezirk Reiat, Kanton Schaffhausen
 Lochbach (Aare), im Unterlauf Selzacherbach, Zufluss der Aare bei Altreu,  Gemeinde Selzach, Bezirk Solothurn, Kanton Solothurn
 Lochbach (Ach), Zufluss der Ach oder hier auch Mühlheimer Ache bei Gundholling, Gemeinde Mining, Bezirk Braiunau, Oberösterreich
 Lochbach (Barbarabach), rechter Zufluss des Brandbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Barbarabachs, zur Fils) bei Gingen an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Lochbach (Breitach), indirekter linker Zufluss der Breitach bei Tiefenbach bei Oberstdorf, Gemeinde Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lochbach (Buhbächle), linker Zufluss des Buhbächles (zur Krumm) beim Brühlhof, Gemeinde Ottenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Lochbach (Donau), Unterlaufname Zwergbach, linker Zufluss der Donau nach Zirgesheim, Stadt Donauwörth, Donau-Ries-Kreis, Bayern
 Lochbach (Efze), Zufluss der Efze im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen; mit Lochbachklamm
 Lochbach (Elz), linker Zufluss der Elz bei Unterprechtal, Stadt Prechtal Stadt Elz, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Lochbach (Entschlige), rechter Zufluss der Entschlige vor Schmitten, Gemeinde Frutigen, Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern 
 Lochbach (Erms), rechter Zufluss der Erms in Dettingen an der Erms, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Lochbach (Fichtelsee), rechte Ableitung von der Gregnitz zum Fichtelsee nahe der Gemeinde Fichtelberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lochbach (Götzenbach), linker Zufluss des Götzenbachs bei Seifertshofen, Gemeinde Eschach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lochbach (Haiger Bach), linker Zufluss des Haiger Bachs (zur Haßlach) bei Gundelsdorf, Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Lochbach (Haßlach), rechter Zufluss der Haßlach gegenüber Gundelsdorf, Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Haßlach
 Lochbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Zams im Oberinntal, Tirol
 Lochbach (Itter), linker Zufluss der Itter in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Lochbach (Jona), linker Zufluss der Jona bei Wald, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Lochbach (Knoblauchgraben), linker Zufluss des Knoblauchgrabens (zur Steina) bei der Wellendinger Säge, Stadtteil Wellendingen, Stadt Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Lochbach (Kohlbach), linker Zufluss des Kohlbachs (zum Helmbach) in der Waldgemarkung von Venningen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Lochbach (Lech), auch Mühlbach, linksseitiger Kanal des Lechs bei Augsburg, Bayern
 Lochbach (Lochbach) – siehe oben → Alter Lochbach
 Lochbach (Luterbach), linker Zufluss des Luterbachs (zum Trübbach, zum Alpenrhein) vor Obertrübbach, Gemeinde Wartau, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen
 Lochbach (Main), linker Zufluss des Mains vor Limbach, Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Lochbach (Maisbach), rechter Oberlauf des Maisbachs (indirekt? zur Tiroler Achen) nahe Ettenhausen, Gemeinde Schleching, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lochbach (Nassach), rechter Oberlauf des Nassach bis unterhalb von Baiereck, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Lochbach (Necker),  linker Zufluss des Neckers bei Necker, Gemeinde Oberhelfenschwil, Bezirk Toggenburg, Kanton
 Lochbach (Our), linker Zufluss der Our vor Welchenhausen, Ortsgemeinde Lützkampen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Lochbach (Rems), linker Zufluss der Rems in Geradstetten, Gemeinde Remshalden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zum Glan) in Niederstaufenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Lochbach (Rindbach), linker Zufluss des Rindbachs (zum Traunsee) vom Eibenberg, Gemeinde Ebensee am Traunsee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Lochbach (Saar), rechter Zufluss der dortigen Alten Saar (Altarm) zur Saar bei Ensdorf, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Lochbach (Schallenbach), rechter Zufluss des Schallenbachs (zum Radmerbach, zur Salza) vom Fuß des Schwarzkogels, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Stadtgemeinde Mariazell, Steiermark
 Lochbach (Steinbach), Oberlauf des Steinbachs (zur Ohrn) bei Obersteinbach, Stadt Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Lochbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber bei Markelsheim, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochbach (Thalfanger Bach), linker Zufluss des Thalfanger Baches (zum Röderbach) bei Bäsch, Ortsgemeinde Thalfang, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Lochbach (Tief), rechter Oberlauf der Tief (zur Aisch) bis nach Oberntief, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Lochbach (Töss), rechter Zufluss der Töss in Saland, Gemeinde Bauma, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Lochbach, Oberlaufname des Waldsbachs, linker Zufluss der Erf, an der Wohlfahrtsmühle von Hardheim, Neckar-Odenwald-Lreis, Baden-Württemberg
 Lochbach (Warme Steinach), rechter Zufluss der Warmen Steinach im Fichtelgebirge beim Pfeiferhaus, Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lochbach (Wyna) – der Oberlauf und ein Zufluss der Wyna in der Schweiz; flussabwärts:
 Lochbach, Oberlauf bis Sandweid, Gemeinde Beromünster, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Lochbach (Wyna), linker Zufluss in Gränichen, Bezirk Aarau, Kanton Aargau

 Lochweiherbach, linker Zufluss des Mühlbachs (zum Stehenbach) vor Hundersingen, Gemeinde Oberstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lochbachklamm
 Lochenbach
 Locherbach
 Lochgraben
 Löchlesbach
 Saulochbach